Pfaehler ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Pfaehler (1821–1894), Bergwerksdirektor und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karin Pfaehler-Thimm (1931–1980), deutsche Journalistin, siehe Karin Thimm
 Reinhard Pfaehler von Othegraven (1875–?), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator

Siehe auch:
 Pfähler
 Pfahler